Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

102e régiment d'infanterie
102e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires